Hampi (também conhecida por Cidade da Victória), a capital do Império Vijayanagara de 1336 a 1565, ocupa uma área de cerca de 41,8 quilômetros quadrados  no vale do Tungabhadra, em Carnataca, Índia; sendo que a zona-tampão chega a aproximadamente 194,5 quilômetros quadrados. Foi declarada Património Mundial da Unesco em 1987.

Visitada já no século XV por italianos e persas, foi no século XVI visitada pelos portugueses Duarte Barbosa, Domingo Paes (este viajante português, que viveu em Hampi durante dois anos, descreve o monarca da altura - Krishnadeva Raya - como perfeito em todas as coisas) e Fernão Nunes. Todos eles deixaram relatos da grandiosidade e beleza de Hampi. No início do século XVI, um viajante persa - Abdur Razzak - deixou escrito que "a cidade era de tal modo grandiosa que os seus olhos nunca tinham visto nada parecido e que não tinha conhecimento de existir no mundo lugar como este".

No "coração" de Hampi existem cerca de 350 templos. Existem também fortificações, um vasto e muito elaborado sistema de irrigação, esculturas, pinturas, estábulos, palácios, jardins, mercados,etc.

Hampi é composto pelo "Centro Sagrado" (onde se localizam, entre outros, os templos de Vitthala, de Virupaksha, de Krishna e de Achyuta Raya, a estátua de Narasimha,...), pelo "Centro Real" (onde ficam o templo de Hazara Rama, o estábulo real dos elefantes, os quartéis, o tanque dos degraus, o Palácio da Rainha,...) e os centros suburbanos.

Em 1565 os sultões de Decão, alarmados com o crescimento e poder do Império de Vijayanagara, aliaram-se e derrotaram Rama Raya na batalha de Talikota. A capital foi ocupada e o império nunca mais recuperou.

Galeria

Ligações Externas 
 Fotos no Picasa Web Albums - Hampi

Patrimônio Mundial da UNESCO na Índia
Hampi
Sítios arqueológicos de Carnataca
Templos hindus de Carnataca
Fortificações de Carnataca